Дупля́нка:
 Дуплянка — другое название гриба свинушки.
 Дуплянка — вид искусственного гнездовья для птиц (см. Скворечник).
 Дуплянка — исторический вид улья.